Стрмица може бити:

 Стрмица (Книн), насеље града Книна, Книнска Крајина, сјеверна Далмација, Република Хрватска
 Стрмица (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Стрмица (Словенија), насеље у Републици Словенији

Види још 
 Стрмина